

Статистика выступлений по соперникам 
Актуально на 10 декабря 2017 года.

 И — количество матчей (игр), В — число побед (выигрышей), Н — ничьи, П — поражения, МЗ — число забитых голов, МП — число пропущенных мячей, ± — разница забитых и пропущенных мячей.

Соперники

ОАЭ

Южная Корея 

Победа — #98FB98
Ничья — #FFFACD
Поражение — #FFC0CB

Катар

Статистика выступлений по годам 

Актуально на 10 декабря 2017 года.

 И — количество матчей (игр), В — число побед (выигрышей), Н — ничьи, П — поражения, МЗ — число забитых голов, МП — число пропущенных мячей, ± — разница забитых и пропущенных мячей.

Чемпионаты мира по футболу

Кубки Азии по футболу

Товарищеские матчи

Примечания